Il doppio del Budapest Grand Prix 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Ágnes Szávay e Vladimíra Uhlířová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Alizé Cornet e Janette Husárová hanno battuto in finale 6–7(5), 6–1, 10–6, Vanessa Henke e Ioana Raluca Olaru.

Teste di serie

  Kacjaryna Dzehalevič /  Klaudia Jans-Ignacik (primo turno)
  Timea Bacsinszky /  Alicja Rosolska (primo turno)

  Alizé Cornet /  Janette Husárová (campionesse)
  Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 Tabellone doppio

Gaz de France Grand Prix 2008